Il doppio del torneo di tennis Viña del Mar Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Belus Prajoux che hanno battuto in finale Julio Goes e Ney Keller 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Belus Prajoux (campioni)
 José Luis Damiani /  Ricardo Ycaza (semifinali)

 Pablo Arraya /  Víctor Pecci (semifinali)
 Julio Goes /  Ney Keller (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Open 1983